Europacupen i fotboll 1966/1967 vanns av Celtic, Skottland som i finalmatchen besegrade Inter, Italien med 2–1 i Lissabon den 25 maj 1967. Celtic blev därmed som första brittiska lag i en final också det första mästarlaget från Storbritannien.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Berättelsen om Celtic FC:s Europacupfinalvinst 1967, av Chris Hunt, publicerad i tidskriften FourFourTwo, juni 2007
 Säsongen 1966/1967 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1966/1967
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966 i Europa
1967 i Europa